Pyramid Lake (Canada)
 Pyramid Lake (Los Angeles County, Californië)
 Pyramid Lake (El Dorado County, Californië)
 Pyramid Lake (Nevada)
 Pyramid Lake (New York)
 Pyramid Lake (Washington)